Накаму́ра Хіка́ру  (, ; ) (9 грудня 1987) — американський шаховий гросмейстер і стример. 

Здобув звання гросмейстера у 15 років. П'ятиразовий чемпіон США із шахів. Переміг на Вейк-ан-Зеє 2011, представляв США на п'яти шахових олімпіадах, здобув командне золото та дві командні бронзи.

У жовтні 2005 мав піковий Рейтинг ФІДЕ 2816, будучи другим в списку після Магнуса Карлсена. З травня 2014 року, відколи ФІДЕ публікує рейтинги для бліцу та швидких шахів, Накамура очолює обидва списки. 

Перемогою у Гран-прі ФІДЕ 2022[en] кваліфікувався у Турнір претендентів 2022.

Його рейтинг станом на лютий 2023 року — 2768.

Біографія 
Народився в Хіракаті префектури Осака, Японія. Батько — японець, мати — американка. З 2 років мешкає в США.

Став грати у шахи з 7 років під керівництвом свого вітчима — відомого у США шахового тренера Суніла Веерамантрі. Через три роки, у віці 10 років і 79 днів, Накамура став наймолодшим в історії майстром Американської Шахової Федерації, а у віці 15 років і 79 днів отримав звання міжнародного гросмайстра ФІДЕ, побивши рекорд для американських шахістів, встановлений раніше Робертом Фішером.

Стиль гри 
Активний у нападі. Дуже швидко грає, витрачаючи мінімум часу на обдумування ходу. Був чемпіоном інтернету із бліцу.

Зміни рейтингу

Примітки

Посилання 

 Картка Хікару Накамури на сайті ФІДЕ
 Шахові партії Хікару Накамури

Шахісти США
Шахові гросмейстери
Японські емігранти до США